Os Iglus de Guadalupe é um conjunto de casas na Rua Calama, no bairro de Guadalupe, zona norte do município do Rio de Janeiro, (RJ).

São “casas-balão”, em formato de semiesfera, que lembram iglus. Integraram uma experiência habitacional do Governo no final dos anos 1940 e início dos anos 1950 para população de baixa renda através da Fundação da Casa Popular, empresa pública criada para financiar as casas.. Este antigo projeto incluía a construção de casas utilizando-se vários materiais (como amianto, madeira, placas, alumínio e alvenaria) onde o governo buscava o melhor custo-benefício para se erguer conjunto habitacional popular. "Foi uma espécie de laboratório habitacional. Por conta da Segunda Guerra Mundial, ficou-se cinco anos sem construir casas populares. E, terminada a guerra, o governo federal procurou modelos de casas para construir", explica o professor Milton Teixeira, estudioso da história da cidade. "O subúrbio carioca foi escolhido para ser esse laboratório, mas as casas eram infernalmente quentes e o projeto não foi adiante."

As “casas-balão” (ou iglus de concreto) originalmente tinham sala e quarto ou sala e dois quartos mais cozinha e banheiro, sendo o único tipo de construção da Rua Calama. Para obter o formato de casa, inflava-se um balão de lona plástica, portas e janelas eram demarcadas com formas de madeira e tudo isso era revestido por uma tela metálica e recoberto por cimento. Havia do "balão pequeno", de quarto e sala, ao "balão grande", de três quartos. Por dentro, a casa tem paredes abauladas, o que faz com que os moradores tenham alguma dificuldade na disposição de móveis. As paredes que dividem os cômodos são retas, mas não chegam ao teto. Devido ao formato a casa produzia eco e a situação ficou pior depois de uma explosão no paiol do Exército, em 1958, quando o deslocamento de ar fez com que algumas casas rachassem.

Atualmente, das primeiras unidades que foram concluídas e encheram toda a Rua Calama, poucas ainda resistem. Os moradores foram tentando contornar os problemas térmicos e de infiltração das construções, com coberturas de telhas de amianto ou alumínio. Outros agregaram à estrutura antiga novas casas da construção convencional (os populares “puxadinhos”), ou simplesmente demoliram os iglus de cimento construindo outras edificações no local.

Fontes de Pesquisa 
 
 
 
 
 

Construções da cidade do Rio de Janeiro
Guadalupe (Rio de Janeiro)